Robin (prononcer « Ro-bin » ou « Ro-bine », indépendamment de la personne ou du personnage en question) est originellement un diminutif du prénom «Robert».

Prénoms 

Robin est un prénom masculin. Dans les pays de langue anglaise, il est utilisé également pour une fille. L'orthographe Robyn peut aussi être employée. Sa fête est le .

Patronyme 
La famille Robin est l'une des plus anciennes familles de Bretagne et du Poitou. 

 Albert Robin (1847-1928), médecin français ;
 André Robin, maître verrier angevin du XVsiècle ;
 Antoine Joseph Robin (1761-1808), général de division français ;
 Armand Robin (1912-1961), écrivain français, également traducteur, journaliste et homme de radio ;  
 Armand-Charles Robin (1663-1750), homme politique et avocat français ;
 Arthur Robin (1927-), culturiste français ;
  ;
  ;
 Claude-Yves Robin (1963-), homme de télévision français ;
 Daniel Robin (1943-2018), lutteur français, double médaillé aux Jeux olympiques de 1968 ;
 Dany Robin (1927-1995), actrice française ;
 Denis Robin de Scévole (1722-1809), homme politique français ;
 Emmanuel Robin (1900-1981), écrivain français ;
 François Robin de Scévole (1767-1827), homme politique français ;
  ;
 Françoise Germain-Robin (1945-), grand reporter française ;
 Gabriel Robin (1902-1970), artiste-peintre français ;
 Gabriel Robin (1929-), historien et ambassadeur français ;
 Gabriela Robin (19?-), parolière japonaise pour Yōko Kanno (ou pseudonyme de la chanteuse) ;
  ;
 Guillaume Robin (), architecte et maître d'œuvre angevin ;
 Guy Robin (), mathématicien français (théorème de Robin,(en)) ;
 Hadrien Robin (1591-1666), important financier du  ;
 Jacqueline Robin (1917-2007), pianiste française ;
  ;
  ;
 Jean-Baptiste Robin (1976-), organiste et compositeur français ;
 Jean-Baptiste-Claude Robin (1734-1818), peintre ;
 Jean-Cyril Robin, (né en 1969), coureur cycliste français ;
 Jean-François Robin (né en 1943), directeur de la photographie français ; 
 Jorj Robin (1904-1928), sculpteur breton ;
 Laurent Robin (né en 1967), musicien français ;
 Léon Robin (1866-1947), historien français ;
 Léopold Robin (1877-1939), graveur français ;
 Louis Robin (1923-2014), homme politique français ;
 Louis Antoine Joseph Robin (1757-1802), homme politique français ;
 Mado Robin (1918-1960), cantatrice soprano française ;
 Marcel Robin (1924-2010), sociologue français ;
 Marie-Monique Robin (1960-), journaliste française, lauréate du Prix Albert-Londres en 1995 ;
 Marthe Robin (1902-1981), mystique française ;
 Martial Robin (né en 1977), joueur de football français ;
 Michel Robin (1930-2020), acteur français ;
 Mickaël Robin (né en 1985), joueur de handball français ;
 Muriel Robin (1955-), humoriste française ;
 Pascal Robin, sieur du Faux (1539-1593), poète angevin ;
 Paul Robin (1837-1912), pédagogue libertaire français ;
  ;
 Régine Robin (1939-2021), historienne, écrivaine et sociologue québécoise d'origine française ;
 Robert Robin (1742-1799), horloger français ;
  ;
 Vespasien Robin (1579-1662), botaniste français ;
 Yann Robin (né en 1974), compositeur français ;

Pseudonyme 
 Robin, photographe français ;
 Robin (1998-), chanteur finlandais.

Personnages de fiction 
 Robin des Bois, héros de la littérature anglaise, apparu pour la première fois dans Pierre le laboureur (Piers Plowman) de William Langland (1377)
 Robin la noisette, héros de bande dessinée scénarisée et illustrée par Lupano et Noawatl qui s'inspire de Robin des Bois
 Robin, jeune compagnon de Batman dans les aventures en bandes dessinées publiées par DC Comics
 Nico Robin, personnage du manga One Piece

Toponymes 

 Rivière Robin, un affluent du lac Parent (Abitibi) (bassin versant des rivières Bell et Nottaway, coulant dans Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec
 Robin Landing, lieu non organisé de Northumberland, Ontario
 Robin Cove, baie de Terre-Neuve-et-Labrador
 Robin Hood Cove, baie de Terre-Neuve-et-Labrador
 Robin Point, cap du Nootka Land District, Colombie-Britannique
 Lac Robin, lac de Terre-Neuve-et-Labrador
 Lac Robin, lac de l'Ontario
 Lac Robin, lac de Senneterre (ville), La Vallée-de-l'Or, Québec
 Lac Robin, au Manitoba

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français
 (33343) Madorobin, astéroïde nommé d'après Mado Robin.
 Robin, téléfilm français réalisé par Alice Douard (2017).
 Robin Aircraft, société de construction d'avions de tourisme initialement créée par Pierre Robin, d'après les avions Jodel de Édouard Joly et Jean Délémontez
 Du point de vue économique, le robin est une monnaie complémentaire proposée par J.-M. Flament. Son objectif est de récompenser les actes de solidarité économique, dans un système à double monnaie. Son action serait donc d'inciter les populations à l'entraide, afin d'être aussi riches en robins qu'en monnaie traditionnelle (condition de la vie la plus aisée).
 Robin est le nom donné au Moyen Âge au personnage du mouton dans le Roman de Renart, d'où le diminutif robinet d'après la tête de mouton qui ornait de nombreux robinets.
 Robin est aussi le nom anglais de plusieurs oiseaux.
 Au tir à l'arc, lorsqu'une flèche pénètre une flèche déjà en cible, on appelle cela un Robin, en référence à Robin des bois.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme breton